Get Over It puede referirse a:

 Get Over It (película), una película de 2001 protagonizada por Kirsten Dunst.
 Get Over It (álbum), un álbum de Mr. Big
 "Get Over It" (canción de Eagles).
 "Get Over It" (canción de Guillemots).
 "Get Over It" (canción de OK Go).
 "Get Over It", una canción de Avril Lavigne, el lado B del sencillo "Sk8er Boi".
 Get Over It (álbum de The Nextmen), de The Nextmen.